«Власть» () — американский фильм-трагикомедия режиссёра и сценариста Адама Маккея с Кристианом Бейлом, Эми Адамс, Стивом Кареллом и Сэмом Рокуэллом в главных ролях.

Премьера в США состоялась 25 декабря 2018 года. В российский прокат фильм вышел 21 февраля 2019 года. 6 января 2019 года на 76-й церемонии вручения наград Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус» Кристиан Бейл за исполнение главной роли Дика Чейни вышел на сцену за наградой в категории «Лучший актёр — комедия или мюзикл», а сам фильм был представлен в ещё пяти категориях. А 22 января 2019 года картина была представлена в восьми категориях на 91-й церемонии вручения награды Американской академии «Оскар», включая «Лучший фильм», «Лучший актёр» (Кристиан Бейл), «Лучший актёр второго плана» (Сэм Рокуэлл), «Лучшая актриса второго плана» (Эми Адамс), «Лучшая режиссура» и «Лучший оригинальный сценарий» (Адам Маккей), в результате удостоившись лишь одной награды — за «Лучший грим и прически». Бейл и Адамс также были представлены в соответствующих категориях на 25-й церемонии вручения наград Американской Гильдии киноактёров. Кроме того, кинокартина также была представлена в шести категориях на 72-й церемонии вручения наград Британской академии «BAFTA», одержав победу в категории «Лучший монтаж».

Сюжет 
В роли рассказчика выступает Курт, безымянный молодой американец. Фильм начинается с совещания высших руководителей США под руководством вице-президента Дика Чейни в ходе атаки на США 11 сентября 2001 года. Чейни настаивает, чтобы президент США оставался на борту своего самолёта и хладнокровно приказывает министру обороны сбивать все неопознанные самолёты.

Вайоминг 1963 года. Дорожная полиция задерживает машину, за рулём которой находится вдребезги пьяный 22-летний электромонтёр Дик Чейни. Его жена Линн ставит вопрос о пьянках Чейни ребром. Тот обещает, что возьмётся за ум.

Спустя пять лет после окончания университета штата Чейни попадает на стажировку в Конгресс США. Его патроном становится конгрессмен-республиканец Дональд Рамсфелд. Чейни перебирается в Белый дом, где убеждается в могуществе исполнительной власти. После отставки Никсона Рамсфелд становится министром обороны в кабинете президента Форда, а Чейни — главой аппарата Белого дома. Молодой юрист Антонин Скалиа рассказывает Чейни об унитарной теории власти, согласно которой президент может обладать всей полнотой власти.

С приходом к власти президента-демократа Картера блестящая карьера рушится; Чейни буквально вынужден начать с нуля. Баллотируясь в Конгресс США от штата Вайоминг, он переносит микроинфаркт, но его супруга Линн блестяще справляется с завершением избирательной кампании заболевшего мужа. Чейни становится лидером республиканцев в Конгрессе, ему удаётся умело манипулировать общественным мнением, продвигая требования своих хозяев. К власти приходит Рейган, а затем Буш-старший, что усиливает позиции Чейни. Он становится министром обороны в ходе войны в Персидском заливе.

Неожиданно младшая дочь Дика Чейни Мэри признаётся, что она лесбиянка. Чтобы оградить дочь от назойливого внимания прессы, Чейни решает уйти в частную сферу. Практически весь срок президентства демократа Клинтона он занимает пост главного исполнительного директора нефтяной компании Halliburton. Фальшивый эпилог показывает, что Чейни мирно проживает в кругу семьи, ведя подчёркнуто здоровый образ жизни.

Вчерашняя паршивая овца в семействе Бушей, Джордж Буш-младший, неожиданно выигравший праймериз, приглашает Чейни баллотироваться вместе с ним на пост вице-президента США. Дик поначалу отказывается, но затем даёт согласие, выговаривая себе с виду малозначимые условия, благодаря которым после победы Буша сосредоточивает в своих руках едва ли не всю полноту власти. Его люди занимают ключевые посты, для Чейни выделяются кабинеты во всех центрах реального управления страной: в Конгрессе, Пентагоне, штаб-квартире ЦРУ и т. д. После атак 11 сентября Чейни подталкивает США к нападению на Ирак и Афганистан, что позволяет американским нефтяным компаниям установить контроль над иракской нефтью. Цены на акции Halliburton вырастают в пять раз.

Рассказчик Курт погибает под колёсами автомобиля, его сердце пересаживают Чейни. Старшая дочь Чейни Лиз выдвигает свою кандидатуру в Сенат США. Её позиция против однополых браков вызывает разрыв с семьёй младшей дочери Мэри, открытой лесбиянки. С приходом к власти демократа Обамы Чейни уходит на пенсию, заявляя, что ни о чём не сожалеет.

В ролях 

 Кристиан Бейл — Дик Чейни
 Эми Адамс — Линн Чейни
 Стив Карелл — Дональд Рамсфелд
 Сэм Рокуэлл — Джордж Уокер Буш
 Элисон Пилл — Мэри Чейни
 Лили Рэйб — Элизабет Чейни
 Тайлер Перри — Колин Пауэлл
 Джастин Кирк — Скутер Либби
 Лиза Гэй Хэмилтон — Кондолиза Райс
 Ши Уигхэм — Уэйн Винсент
 Эдди Марсан — Пол Вулфовиц
 Джесси Племонс — Курт, рассказчик
 Стефания Оуэн — Джоан, рассказчица (голос)
 Адам Бэртли — Фрэнк Лунтц
 Кирк Бовилл — Генри Киссинджер
 Джиллиан Арменанте — Карен Хьюз
 Билл Кэмп — Джеральд Форд
 Алекс Макниколи — юный Дик Чейни
 Эйдан Гэйл — юный Дик Чейни
 Кэйли Спэни — юная Линн Чейни
 Каролина Кеннеди Дарренс — юная Линн Чейни
 Вайолет Хикс — юная Лиз Чейни

Производство 
22 ноября 2016 года было объявлено, что Paramount Pictures приобрела права на экранизацию истории Дика Чейни, который был исполнительным директором Halliburton, а стал, по всеобщему мнению, самым влиятельным вице-президентом в истории Америки. Также стало известно, что сценарий к комедии напишет Адам Маккей, он же станет режиссёром проекта. Продюсерами выступят Брэд Питт, Деде Гарднер, Джереми Клейнер, Адам Маккей и его партнеры по продюсерской компании Gary Sanchez Productions Уилл Феррелл и Кевин Мессик. В апреле 2017 Кристиан Бейл был выбран на роль Дика Чейни. Чтобы соответствовать образу, Кристиан Бейл поправился на 30 фунтов (~13 килограмм). 22 августа было анонсировано, что Билл Пуллман исполнил роль Нельсона Рокфеллера в фильме под названием «Backseat» (сначала картину назвали так). 31 августа к касту добавились Сэм Рокуэлл, чтобы исполнить роль Джорджа Буша младшего, и Стефания Оуэн. В сентябре 2017 года к актёрскому составу фильма добавился Адам Бартли.

Основное производство фильма «Власть» началось в конце сентября 2017 года. В октябре к касту присоединились Тайлер Перри и Лили Рэйб, чтобы исполнить роли Колина Пауэлл и Элизабет Чейни соответственно.

Релиз 
Выход фильма в США состоялся 25 декабря 2018 года. Ранее выход фильма был намечен на 14 декабря 2018 года. В российский прокат фильм вышел 21 февраля 2019 года.

Маркетинг 
Оригинальный трейлер фильма «Власть» стал доступен к просмотру в сети в начале октября 2018 года, его локализованная версия — в середине ноября.

Принятие

Критика 
Фильм получил одни из наиболее поляризованных отзывов критиков среди тех, что когда-либо были номинированы на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 65 % на основе 368 рецензий критиков со средней оценкой 6,6 из 10. На сайте Metacritic фильм получил оценку 61 из 100 на основе 53 рецензий, что соответствует статусу «в целом положительные отзывы».

Награды и номинации

См. также 
 «Буш» — биографический фильм Оливера Стоуна о Джордже Уокере Буше, при котором Дик Чейни был вице-президентом.

Примечания 

Фильмы США 2018 года
Сатирические фильмы 2010-х годов
Фильмы-биографии США
Комедийно-драматические фильмы США
Политические фильмы США
Сатирические фильмы США
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы, основанные на реальных событиях
Джордж Буш в массовой культуре
Ричард Никсон в массовой культуре
Фильмы о террористическом акте 11 сентября 2001 года
Фильмы, спродюсированные Брэдом Питтом
Фильмы, спродюсированные Меган Эллисон
Фильмы, спродюсированные Уиллом Ферреллом
Фильмы Plan B Entertainment
Фильмы Gary Sanchez Productions
Фильмы Annapurna Pictures